LCA může být:
 ISO 3166-1 kód Svaté Lucie
 Letiště London City, London City Airport
 Landing Craft Assault, útočný vyloďovací člun
 Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment)